

Lokalizacje

Australia 
 Abingdon – miejscowość

Stany Zjednoczone 
 Abingdon – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Abingdon – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Washington
 Abingdon – miasto w stanie Maryland, w hrabstwie Harford

Wielka Brytania 
 Abingdon-on-Thames – miasto w hrabstwie Oxfordshire